Sanches är ett efternamn, som burits av bland andra:
António Nunes Ribeiro Sanches
Francisco Sanches
José Francisco Sanches Alves
Renato Sanches, portugisisk fotbollsspelare
Stacy Sanches, amerikansk fotomodell och skådespelerska